L'AS Trouville-Deauville (ASTD) est un club omnisports commun aux communes de Trouville-sur-Mer et Deauville (Calvados).

Elle est présidée par Didier Petit, depuis juin 2019.

La section football est la plus importante. Elle dispute cette saison 2018-2019 le championnat régional de Normandie 1.

Le club évolue à son meilleur niveau dans les années 1980 en championnat de France de  pendant huit saisons. Son meilleur classement :  en 1983-1984.

En 2016, le club compte 600 licenciés, dont 487 pour la section football (453 licenciés pour le football en 2015, 385 en 2014, 372 en 2013).

Historique 
Le club est fondé en 1899 par Férault Larue, directeur d'école à Trouville. Ses joueurs portent une chemisette rayée noir et bleu avec une étoile blanche, bientôt remplacée par un maillot jaune et noir, rayé verticalement . 

À partir de 1933, l'équipe de football joue sur le stade du Commandant-Hébert.

Identité du club

Logos

Palmarès 
 série Basse-Normandie (4)
 Champion : 1905, 1911, 1913, 1920
 Vice-champion : 1912, 1914
 District Normandie centrale (1)
 Champion : 1926
 Vice-champion : 1925
 DH Normandie (3)
 Champion : 1943, 1979, 2008
 Vice-champion : 2002
 DSR Basse-Normandie (2)
 Champion : 1997, 2001
 PH Basse-Normandie (6)
 Champion : 1930, 1931, 1961, 1963, 1969, 1995
 Vice-champion : 1960, 1968, 1977
  Division district Basse-Normandie (3)
 Champion : 1937, 1939, 1959
 Vice-champion : 1934, 1936, 1938
 Coupe de Normandie (2)
 Vainqueur : 1938, 1940
 Coupe de Basse-Normandie
 Vainqueur : 2004
 Coupe de la Libération 
 Finaliste : 1945

Coupe de France 
En 1939-1940 et en 1944-1945, l'AS Trouville-Deauville dispute les  de finale de la Coupe de France.

Le , l'ASTD (D4) est éliminée au  par Amiens (D2) 1-3.

Le , l'ASTD (DH) est éliminée au  par Le Havre AC (L2) 1-3 à Deauville devant 2 200 spectateurs.

Bilan saison par saison

Parcours en Division 4 (1979-1987) 
 Groupe B

Bilan : 208 matches, 56 victoires, 52 nuls, 100 défaites, 231 buts pour, 357 buts contre (- 126).

Personnalités historiques du club

Présidents section football 
 Norbert Castelain
 2003-2006 : Alain Leverrier
 2008-2012 : Patrick Ardurat
 2012-2015 : Bruno Plattier
 2015-2019 : Michel Prospéro
 2019-(en cours) : Alain Leverrier

Entraîneurs 
 1967-1974 Michel Perchey
 1983-1986 Ladislas Lozano
 1986-1988 Noël Tosi
 1996-2013 : Érick Ledeux
 2013-2016 : Antoine Husson
 2016-2017 : Érick Ledeux
 2017-2017 : Anthony Guyard
 2018-2020 : Thomas Leclerc
 2020-(en cours) : Jamal El Gabbhar.

Joueurs emblématiques 
 Michel Perchey (1934), professionnel à Nîmes
 René Perchey (1932), professionnel au FC Rouen
 Thierry Bocquet, professionnel à l'AJ Auxerre (1983-84)
 Arnaud Larue (1965), international junior, professionnel au FC Rouen

Bibliographie 
 Jacques Simon, Un siècle de football normand, Éditions Charles Corlet, Bayeux, 1998

Notes et références 

Sport à Deauville
Club de football fondé en 1899
Club de football en Normandie